Маруекос има више значења:

 Маруекос (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Маруекос (Алто Лусеро де Гутијерез Бариос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику